Old St Paul's ist der Name folgender Kirchengebäude:
 Old St Paul's Cathedral, London, England, zerstört 1666.
 Old Saint Paul's (Roman), von William Harrison Ainsworth 
 St. Paul's Episcopal Church (Baltimore), Maryland
 Old Saint Paul's (Edinburgh), Schottland
 Old Saint Paul’s (Wellington), Neuseeland